Aldama kan syfta på:

Flora 
Aldama (växt)

Geografi

Mexiko 

 Aldama kommun, Tamaulipas, 
Aldama, Tamaulipas, 
 Aldama, Guanajuato, Irapuato, 
 Aldama kommun, Chiapas, 
 Aldama kommun, Chihuahua, 
 Aldama, Jilotepec

Robotskapade Mexikoförgreningar